Warburg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmund Frederic Warburg
 Elsa Warburg
 Otto Warburg